Plusieurs membres de la dynastie capétienne s'appelèrent ou s'appellent Louis de Bourbon :

 de la maison de Bourbon :
 Louis de Bourbon (v. 1280 - 1342) (né Louis de Clermont), duc de Bourbon, petit-fils de saint Louis,
 Louis de Bourbon (1337-1410), duc de Bourbon, petit-fils du précédent,
 Louis de Bourbon (1438-1482), évêque de Liège, arrière-petit-fils du précédent,
 Louis de Bourbon (mort en 1487), comte de Roussillon,
 Louis de Bourbon (1473-1520), prince de La Roche-sur-Yon,
 Louis de Bourbon (1513-1582), duc de Montpensier,
 Louis de Bourbon (1530-1569), prince de Condé, oncle d',
 Louis de Bourbon (1604-1641), comte de Soissons,
 Louis de Bourbon (1621-1686), prince de Condé, dit le Grand Condé ; arrière-petit-fils de Louis  de Bourbon-Condé, premier prince de Condé,
 Louis de Bourbon (1668-1710), duc de Bourbon, petit-fils du précédent,
 Louis de Bourbon (1709-1771), fils du précédent,
 Louis de Bourbon (1667-1683), comte de Vermandois, amiral de France, fils naturel de  de Louise de La Vallière, légitimé en 1669,
 Louis de Bourbon (1725-1793), petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, duc de Penthièvre, d'Aumale (1775), de Rambouillet (1737), de Gisors, de Châteauvillain, d'Arc-en-Barrois, d'Amboise, comte d'Eu, seigneur du duché de Carignan, amiral et grand veneur de France ; 

 Bourbon-Vendôme :
 Louis  de Bourbon-Vendôme (1376-1446),
 Louis de Bourbon-Vendôme (1493-1557), cardinal,
 Louis II de Vendôme (1612-1669), duc de Vendôme, duc de Mercœur, duc d'Étampes, comte de Penthièvre ;

 marquis de Malause :
 Louis de Bourbon (vers 1608-1667) ;

 de la branche des Bourbons d'Espagne, issue de Philippe de France, duc d'Anjou, petit-fils de  ; porte le nom de de Bourbon depuis l'adoption de ce nom par des fils de Philippe de France (devenu ), contrairement à la coutume d'Ancien Régime, qui aurait voulu que cette branche porte le nom de d'Anjou (si le roi Philippe V avait conservé ce titre ducal après son accession au trône d'Espagne) :
 Louis Antoine de Bourbon (1727-1785), cardinal,
 Louis Marie de Bourbon (1777-1823), cardinal, fils du précédent,
 Louis de Bourbon (1851-1854), deuxième fils de l'infant Henri de Bourbon (1823-1870), duc de Séville, et de son épouse Hélène de Castellvi (1821-1863),
 Louis de Bourbon (1966), fils du prince Guy de Parme (1940-1991),
 Louis de Bourbon (1974), duc d'Anjou, aîné des Capétiens,
 Louis de Bourbon (2010), duc de Bourgogne, fils du précédent.